Азиатский клубный чемпионат сезона 1985/86 — пятый розыгрыш клубного чемпионата Азии. Турнир был возобновлён после 14-летнего перерыва. Финальный раунд состоялся с 19 по 29 января 1986 года в Джидде, Саудовская Аравия. Впервые обладателем приза стал представитель Южной Кореи — «Дэу Ройялс».

Результаты

Квалификационный раунд

Западная Азия, группа 1 
От участия в турнире отказались представители НДРЙ, Северного Йемена и Ливана.

Полуфинал

Финал 

«Аль-Иттихад» квалифицировался в финальный турнир.

Западная Азия, группа 2 
Квалификационный турнир состоялся в Дубае. В соревновании участвовало шесть команд:  «Аль-Ахли»,  «Аль-Араби»,  «Фанджа»,  «Аль-Мухаррак»,  «Эр-Райян»,  «Аль-Айн».

Финал 

Обе команды квалифицировались в финальный раунд, «Аль-Араби» впоследствии отказался от участия.

Центральная Азия 

Матчи турнира состоялись в Шри-Ланке. От участия отказались представители Афганистана и Ирана.

«Ист Бенгал» квалифицировался в финальный турнир.

Юго-Восточная Азия 
Матчи турнира прошли в Индонезии в рамках Кубка чемпионов АСЕАН. От участия отказались представители Бирмы и Филиппин.

Плей-офф 

«Бангкок Банк» квалифицировался в финальный турнир. «Тига Берлиан» был включён в состав участников финала после отказа «Сейко».

Восточная Азия, группа 1 

«Сейко» квалифицировался в финальный турнир, но впоследствии отказался от участия.

Восточная Азия, группа 2 

Представитель Японии — «Ёмиури» — отказался от участия.

|}

Финальный турнир

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1985/86
Футбол в Азии в 1986 году
Футбол в Азии в 1985 году